Erasmushuis (Anderlecht), een museum in Anderlecht.
 Erasmushuis (Rotterdam), een kantoorgebouw in Rotterdam.
 Erasmus Huis (Jakarta), een cultureel centrum in Jakarta
 Erasmushuis (Leuven), een faculteitsgebouw in Leuven